Florin Georgescu economist și om politic român.
Florin Georgescu (tenor) român.

Dezambiguizare